Tary Lajos (1884–1972) festőművész
 Tary Lajos (1884–1960) főkántor